Села:
 Васьки — Полтавська область, Полтавський район, Мачухівська сільська громада
 Васьки — Полтавська область, Полтавський район, Опішнянська селищна громада (до 2020 року — Зіньківський район)